Лос Наранхос има више значења:

 Лос Наранхос, Виндиола (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Наранхос (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Наранхос (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Наранхос (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Наранхос (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Наранхос, Сан Хосе (Сакраменто), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Наранхос (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Наранхос (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Наранхос (Пантело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Наранхос (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Наранхос (Сабаниља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Наранхос (Ситала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Наранхос (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Наранхос, Лос Наранхос де лос Рамос (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Наранхос (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Наранхос (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Наранхос (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Наранхос, Ел Аматито дел Наранхо (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Наранхос (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Наранхос (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Наранхос (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Наранхос (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Наранхос (Атлапеско), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Наранхос (Минерал дел Чико), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Наранхос (Ла Мисион), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Наранхос (Јавалика), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Наранхос (Касимиро Кастиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Наранхос, Ел Наранхо (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Наранхос (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Наранхос (Истапан де ла Сал), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Наранхос (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Наранхос (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Наранхос (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Наранхос (Индапарапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Наранхос, Ла Хоја дел Молино (Зиракуаретиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Наранхос (Аљенде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Наранхос (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Наранхос (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Наранхос, Санта Имелда (Грал. Тревињо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Наранхос (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Наранхос (Сан Херонимо Текоатл), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Наранхос (Сан Хосе Тенанго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Наранхос (Сан Мигел Панистлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Наранхос (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Наранхос (Санта Марија Колотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Наранхос, Лос Наранхос Уно (Санта Марија Колотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Наранхос (Сан Матео Јукутиндо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Наранхос (Акатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Наранхос (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Наранхос (Тласко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Наранхос (Сикотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Наранхос (Сан Хоакин), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Наранхос, Лас Ладриљерас (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Наранхос (Тампакан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Наранхос, Ел Дијез (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Наранхос (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Наранхос (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Наранхос (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Наранхос (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Наранхос (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Наранхос, Ла Запета (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Наранхос, Лос Мучачос (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Наранхос (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Наранхос, Софоканте (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лос Наранхос (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лос Наранхос (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Наранхос (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Наранхос (Густаво Дијаз Ордаз), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Наранхос (Хаумаве), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Наранхос (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Наранхос (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Наранхос (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Наранхос (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Наранхос (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Наранхос (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Наранхос (Коазакоалкос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Наранхос (Чиконкијако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Наранхос (Игнасио де ла Љаве), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Наранхос (Халапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Наранхос, Ел Апомпал (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Наранхос (Маријано Ескобедо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Наранхос, Рубен Ернандез Капетиљо (Мекајапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Наранхос (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Наранхос (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Наранхос, Ел Торито (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Наранхос (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Наранхос (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Наранхос (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Наранхос, Лос Браво (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Наранхос (Соконуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Наранхос (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Наранхос (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Наранхос (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Наранхос (Јанга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Наранхос (Зонтекоматлан де Лопез и Фуентес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Наранхос (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Наранхос, Лас Палмас (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Наранхос (Канасин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику